Arhaphe är ett släkte av insekter. Arhaphe ingår i familjen Largidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Arhaphe